id. Cseh Gusztáv (1900–1972) grafikus
ifj. Cseh Gusztáv (1934–1985) grafikus